Bembis ist der Familienname folgender Personen:
 Konstantinos Bembis (1903–??), griechischer Fechter
 Thanassis Bembis (* 1928), griechischer Fußballspieler